Kútvölgy - Városrész Budapest XII. kerületében
 Kútvölgy (Sirok) - Sirok, egyéb belterület
 Kútvölgy (Hódmezővásárhely) - Hódmezővásárhely, egyéb belterület
 Kútvölgy (Vác) - Vác, külterület